Malamir peut désigner :

Malamir khan des Bulgares de 831 à 836.
Mâlamîr ancien nom de la ville d'Izeh au Khuzestan en Iran, qui s'est appelée Ayapir à la période élamite, puis Izaj puis Mâlamîr avant de devenir Izeh.